НХЛ в сезоне 1926-1927 — стал 10-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Оттава Сенаторз».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли

См. также 
 1926 год в спорте
 1927 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1926 год в хоккее
1927 год в хоккее